Площадь Авиаторов () — площадь в Деснянском районе Чернигова на пересечении улиц Курсанта Еськова и Стрелецкая.

История 
15 августа 2015 года была открыта площадь Авиаторов — присвоено название. Планируется благоустройство.

Согласно концепции развития озеленения города Чернигова на 2012-2025 годы, предполагается реконструкция зелёной зоны и благоустройства вдоль начала улицы Еськова под «бульвар Авиаторов», что непосредственно южнее площади Авиаторов.

Описание 
Движение не урегулировано светофорами. На площади расположен монумент военного самолета МиГ-21.  

Западнее улицы Курсанта Еськова расположена многоэтажная жилая застройка (по улице Лётная), восточнее — парковая территория и усадебная застройка (по улице Юрия Мезенцева). Севернее площади расположена территория учебно-научного института экономики технологического университета (до 1995 года территория училища лётчиков).

Транспорт:
 троллейбусных маршрутов нет.
 автобус/марш. такси маршрутов № 7, 26, 37 остановка Улица Стрелецкая.

Примечания

Источники 
 

Площади Чернигова